Аллея кошмаров — название художественных произведений.
 Аллея кошмаров (роман) — роман Уильяма Линзи Грэшема.
 Аллея кошмаров (фильм, 1947) — фильм Эдмунда Гулдинга, экранизация одноимённого романа Уильяма Линзи Грэшема.
 Аллея кошмаров (фильм, 2021) — фильм Гильермо дель Торо, экранизация одноимённого романа Уильяма Линзи Грэшема.